Mohammadabad – città dell'Iran
 Mohammadabad – centro abitato dell'India, situato nel distretto di Farrukhabad, nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Mohammadabad – centro abitato dell'India, situato nel distretto di Ghazipur, nello stato federato dell'Uttar Pradesh